Ben Drinkwater – pilota motociclistico britannico
 Danny Drinkwater – calciatore inglese
 Michael J. Drinkwater – astronomo australiano